El nombre indio Rishabhá o Rishab puede significar:
 Rishabha (sabio hinduista), un rey y sabio mítico de la religión hinduista, padre del rey Bharata.
 Rishabha (santo yaina), un tirthankara (‘santo’) de la religión yaina.
 Rishab Aiyer Ghosh (1975-), programador indio.